Leninskaja Iskra (Kirov) - posjolok in de Russische oblast Kirov
 Leninskaja Iskra (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Leninskaja Iskra (Nizjni Novgorod) - posjolok in de Russische oblast Nizjni Novgorod

 Zie ook
 Leninskaja (metrostation)